Территориальная прелатура Итайтубы  () — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Итайтуба, Бразилия. Территориальная прелатура Итайтубы входит в митрополию Белен-до-Пара. Кафедральным собором территориальной прелатуры Итайтубы является церковь святой Анны.

История 

6 июля 1988 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «De peramplis quidem», которой учредил территориальную прелатуру Итайтубы, выделив её из епархия Сантарена.

Ординарии епархии 

 епископ Capistrano Francisco Heim (6.07.1988 — 8.12.2010)
 епископ Wilmar Santin (8.12.2010 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
  Булла De peramplis quidem

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии
Итайтубы